Musée du Folklore - museum in Doornik, België
 Folkloremuseum (Ronse) - museum in Ronse, België
 Folkloremuseum (Ano Viannos) - museum in Griekenland